Безкоштовна освіта – це освіта, яка фінансується за рахунок державних витрат або благодійних організацій, а не за рахунок плати за навчання. Було запропоновано багато моделей безкоштовної вищої освіти . У багатьох країнах початкова школа та інша комплексна чи обов'язкова освіта є безкоштовною. Вища освіта також є безкоштовною у деяких країнах, включаючи аспірантуру в скандинавських странах. Стаття 13 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права гарантує право на безкоштовну освіту в початковій школі та поступове введення його в середній та вищій школі як право на освіту .

Примітки 

освіта